Atsuta bezeichnet: 

 Atsuta-jingū, Shintō-Schrein im Stadtbezirk Atsuta-ku der Stadt Nagoya
 Atsuta (Automarke), ehemalige japanische Automarke

Atsuta ist der Familienname folgender Personen:

 Makoto Atsuta (* 1976), japanischer Fußballspieler
 Shūji Atsuta (* 1951), japanischer Jazztrompeter